Winnsboro může být:

Winnsboro (Louisiana) – město v Louisianě
Winnsboro (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně
Winnsboro (Texas) – město v Texasu